Дон Уо́тсон (; ) — валлийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Окончила Университет Глазго. Много лет работает в области финансов. Основала свою компанию FinStra Ltd по консультированию и поддержке финансовых стратегий компаний-клиентов.

Кроме кёрлинга занимается также и гольфом.

Примечания

Ссылки 
 Dawn Watson — Microvisk
 Welsh curling — the roaring game blog

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Уэльса
Тренеры по кёрлингу Уэльса
Выпускники университета Глазго